Bacchetta ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Bacchetta (1860–nach 1905), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Philippe Bacchetta (* 1960), schweizerischer Wirtschaftswissenschaftler
 Víctor L. Bacchetta (* 1943), uruguayischer Journalist